Barbery (Calvados)
 Barbery (Oise)